„Mitu” se poate referi la:
Mitu, nume de familie
, gen de păsări
, oraș în Columbia
, sat în Iran
, companie de divertisment